Умирбеков:
 Умирбеков, Тилеукабыл — депутат Верховного Совета КазССР и Герой Социалистического Труда.
 Умирбеков, Умиртай — депутат Верховного Совета КазССР и Герой Социалистического Труда.